Belo pole peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бело поле, avec une seule majuscule) :
Belo pole, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Belo pole, village bulgare de l'obchtina de Roujintsi, situé dans l'oblast de Vidin.

Voir aussi 
 Belo Polje
 Bijelo Polje